TSR (program), azaz Terminate and Stay Resident egy DOS program.
 TSR (kiadó), azaz Tactical Studies Rules egy szerepjáték-kiadóvállalat.